Gymnodiscus är ett släkte av korgblommiga växter. Gymnodiscus ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Gymnodiscus